Alcolea, commune de la province d'Almería, communauté autonome d'Andalousie ;
 Alcolea de Calatrava, commune de la province de Ciudad Realen ;
 Alcolea de Cinca, commune de la province de Huesca ;
 Alcolea de las Peñas, commune de la province de Guadalajara, Castille-La Manche ;
 Alcolea del Pinar, commune de la province de Guadalajara, Castille-La Manche ;
 Alcolea del Río, commune de la province de Séville, communauté autonome d’Andalousie ;
 Alcolea de Tajo, commune de la province de Tolède, Castille-La Manche ;
 La Pobla de Alcolea, hameau de la commune de Morella, province de Castellón, Communauté valencienne ;
 Villanueva de Alcolea, commune de la province de Castellón, Communauté valencienne.